Archipow (; alternative Schreibweise: Arkhipov) ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Jefimowitsch Archipow (1862–1930), russischer Landschaftsmaler
 Alexander Nikolajewitsch Archipow (1788–1836), Bergingenieur und Metallurg
 Andrei Archipow (* 1931), sowjetischer Ruderer
 Artjom Sergejewitsch Archipow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Denis Michailowitsch Archipow (* 1979), russischer Eishockeyspieler

 Iwan Wassiljewitsch Archipow, sowjetischer Erster Stellvertretender Ministerpräsident (1980–1986) 
 Sergei Nikolajewitsch Archipow (* 1954), russischer Schachgroßmeister
 Wassili Alexandrowitsch Archipow (1926–1998), sowjetischer Offizier während der Kuba-Krise

Siehe auch:
 Archipowa, die weibliche Form des Namens